У́лица Яку́ба Ко́ласа — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР:

Беларусь
Улица Якуба Коласа — улица в Могилеве.
 Улица Якуба Коласа — улица в Минске.
 Улица Якуба Коласа — улица в Мозыре.
 Улица Якуба Коласа — улица в Червене.
 Улица Якуба Коласа — улица в Новополоцке.
 Улица Якуба Коласа — улица в Сморгони
 Улица Якуба Коласа — улица в Бресте
 Улица Якуба Коласа — улица в Гомеле
 Улица Якуба Коласа — улица в Каменце

Литва
 Улица Якуба Коласа — улица в Вильнюсе.

Россия
 Улица Якуба Коласа — улица в Астрахани.
 Улица Якуба Коласа — улица в Волгограде.
 Улица Якуба Коласа — улица в Обояни.
 Улица Якуба Коласа — улица в Ростове-на-Дону.
 Улица Якуба Коласа — улица в Уфе.
 Улица Якуба Коласа — улица в Перми.

Узбекистан
 Улица Якуба Коласа — улица в Ташкенте.

Украина
 Улица Якуба Коласа — улица в Донецке.
 Улица Якуба Коласа — улица в Киеве.
 Улица Якуба Коласа — улица в Кривом Роге.
 Улица Якуба Коласа — улица в Кропивницкий.
 Улица Якуба Коласа — улица в Луганск.